Албина () — город в Суринаме, административный центр округа Маровийн. Население составляет около 4000 человек.

Город расположен на западном берегу реки Марони, по которой проходи граница с Французской Гвианой, напротив французского города Сэйнт-Лаурен-ду-Марони, куда часто ходят паромы.

Из Парамарибо в Албину ходит автобус — расстояние составляет примерно 150 км. В результате войны во второй половине 1980-х годов район Албины сильно пострадал, в том числе и дорога. Большая часть Албины также была уничтожена во время восстания маронов в 1980—1990-х годах.

Из Албины ходят лодки в Галиби. Основная причина, по которой туристы тратят на путешествие по воде 1,5 часа — это черепахи. Черепахи приплывают со всего Карибского моря, чтобы отложить яйца в Суринаме.

Примечания 

Города Суринама